Léa-Marie Cantin, actrice québécoise.
 Marie Cantin, une autre actrice québécoise.